'''Майкл Хо́пкинс:
 Хопкинс, Майкл Александер (1959—2012) — новозеландский звукорежиссёр.
 Хопкинс, Майкл Скотт (род. 1968) — американский астронавт, подполковник ВВС США.